Михаи́л Илларио́нович Артамо́нов (, дер. Выголово, Тверская губерния — 31 июля 1972, Ленинград) — русский советский археолог и . Основатель советской школы хазароведения, директор Государственного Эрмитажа, и. о. ректора Ленинградского государственного университета. Главные труды посвящены истории и культуре хазар, скифов и ранних славян.

Биография 
Выходец из крестьянской семьи. В 1913 году окончил вечернее Городское четырёхклассное училище. До Октябрьской революции служил конторщиком в Санкт-Петербургском обществе страхований и счетоводом в Обществе заводчиков и фабрикантов. В 1914—1916 годах учился на вечерних Общеобразовательных курсах. В начале 1917 года был призван в армию. С энтузиазмом встретил Февральскую революцию. В апреле 1917 года избран членом Совета солдатских депутатов, вскоре добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в боях на Западной Двине.

В декабре 1917 года Артамонов демобилизовался и был отозван в Петроград на работу в национализированном Международном банке. С лета 1918 года и до конца 1920 года проработал в Красном Холме в органах народного образования (преподаватель, заведующий школы).

С 1921 по 1924 год обучался в Ленинградском университете на отделении археологии и истории искусств. Среди учителей Артамонова были А. А. Спицын, А. А. Миллер, Н. П. Сычёв. После окончания университета остался младшим ассистентом археологического кабинета.

Саркел 
В 1929 году провёл первую самостоятельную экспедицию — разведку на Нижнем Дону. По результатам исследования убедительно идентифицировал с Левобережным Цимлянским городищем известный по письменным источникам город Саркел, где в 1934—1936 годах провёл раскопки. В 1934 году за статью «Совместные погребения в курганах со скорченными и окрашенными костяками» Артамонову без защиты диссертации была присвоена степень кандидата исторических наук. С 1935 года — профессор. Докторская диссертация на тему «Скифы. Очерки по истории Северного Причерноморья» защищена 25 июня 1941 года.

В Институте истории материальной культуры 
В 1937 году Артамонов возглавил сектор дофеодальной Европы в Институте истории материальной культуры АН СССР. В 1939 году коллектив института единогласно потребовал освободить от должности не справлявшегося со своими обязанностями прежнего директора — академика И. А. Орбели, и на его место был назначен Артамонов (в то время только кандидат наук и беспартийный, в ВКП(б) вступил лишь в 1940 году). При Артамонове институт превратился в мощный научный центр. Пристальное внимание уделялось публикации результатов полевых исследований. Были основаны серии сборников «Краткие сообщения ИИМК» и «Материалы и исследования по археологии СССР», также директор института редактировал ежегодник «Советская археология».

В ЛГУ 

После войны М. И. Артамонов временно исполнял обязанности заведующего, с февраля 1949 года стал заведующим кафедрой археологии ЛГУ. Некоторое время занимал пост проректора по учебной работе, а с января по май 1950 года исполнял обязанности ректора. В 1949—1951 годах возглавлял беспрецедентную по размаху Волго-Донскую новостроечную экспедицию, обследовавшую район, которому предстояло уйти на дно Цимлянского водохранилища. Роль заместителя начальника эспедиции исполняла жена Артамонова — Ольга Антоновна. С. А. Плетнёва вспоминала:

Директор Эрмитажа 
В августе 1951 года Артамонов, бывший в то время на базе Волго-Донской экспедиции на хуторе Попов, был вызван правительственной телеграммой в Ленинград. Ему надлежало с 1 сентября того же года принять руководство Эрмитажем. В начале 1950-х советская власть боролась с космополитизмом вообще и с западноевропейским искусством в частности. Защитника Эрмитажа академика Иосифа Орбели решили заменить на, как тогда казалось партийным деятелям, идеальную кандидатуру крестьянско-пролетарского происхождения. Однако первым же приказом Артамонова стала отмена увольнения сотрудников с неподходящими анкетами, список которых уже утвердил райком.

За 13-летний период работы в должности директора он проявил себя как исключительно талантливый и преданный музейному делу администратор. Его всегда отличала принципиальность и самостоятельная позиция по самым острым вопросам.

Вразрез с официальной идеологией шло увлечение Артамонова современной живописью. При его поддержке в Эрмитаже была организована выставка работ Пикассо, удалось сохранить работы классиков импрессионизма. В период «оттепели» покровительствовал вернувшимся из заключения исследователям, таким как Л. Н. Гумилёв, Б. А. Латынин, М. А. Гуковский, И. Г. Спасский.

Причиной отставки Артамонова стала внутримузейная, но получившая известность выставка работ студентов Академии художеств, отчисленных за абстрактное искусство и вынужденных работать такелажниками в Эрмитаже (в их числе были Михаил Шемякин и Владимир Овчинников).

После отставки (1964) полностью сосредоточился на преподавательской деятельности на истфаке ЛГУ. Умер прямо за рабочим столом, редактируя научную статью.

Вклад в науку 
М. И. Артамонов имел широкий круг научных интересов, охватывавший период от ранней бронзы до Средневековья, причём все направления осваивались параллельно. Наиболее выдающимся стал его вклад в разработку раннесредневековой истории степей Восточной Европы: проблем политогенеза кочевых обществ, оседания кочевников. Центральное место в этих исследованиях занимала история хазар. Данное направление исследователь разработал самостоятельно, причём как в аспекте материальной культуры, где он был абсолютным первопроходцем, так и в области письменной истории. Проведя археологические исследования и изучив огромный массив источников и литературы, Артамонов создал первый в мире системный обзор истории Хазарского каганата. В книге 1939 года «История СССР с древнейших времён до образования древнерусского государства» он доказывал, что Хазария (правители которой исповедовали иудаизм) сыграла важную роль в истории народов Восточной Европы и Закавказья. В послевоенные годы во время кампании по «борьбе с космополитизмом» взгляды Артамонова подверглись критике со стороны советского руководства и ряда археологов, в частности, Б. А. Рыбакова.

С. А. Плетнёва писала:

Издать в полном объёме монографию «История хазар» стало возможным только в 1962 году. После этого с тенденцией гиперкритицизма в хазароведении было покончено, и это направление стало плодотворно разрабатываться советской наукой.

Не меньше сил учёный отдал возрождению другой дискриминируемой дисциплины — скифологии. Данная тема, практически полностью свёрнутая в первые десятилетия советской власти, благодаря Артамонову превратилась в одну из ведущих отраслей советской археологии.

Третьей крупной областью интересов Артамонова были славяно-русские древности: вопросы этногенеза и расселения славян, древнерусское искусство. Построения Артамонова отличались неприятием многих господствующих догм. Этой проблематике, в частности, была посвящена его предсмертная статья «Первые страницы русской истории в археологическом освещении», из-за смелости выводов опубликованная только в 1990 году.

Автор десятков статей и монографий, руководитель более 30 археологических экспедиций. Взрастил несколько поколений учеников, среди которых С. А. Плетнёва, Л. Н. Гумилёв, А. Д. Столяр, И. И. Ляпушкин, А. В. Гадло, Л. С. Клейн и др.

Награды 
 орден Ленина (21.06.1957) — в ознаменование 250-летия города Ленинграда и отмечая заслуги трудящихся города в развитии промышленности, науки и культуры
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 медали

Основные труды 
 Постройки Краснохолмского района // Верхне-Волжская этнологическая экспедиция: Крестьянские постройки Ярославско-Тверского края. — Л., 1926.
 Миниатюры Кёнигсбергского списка летописи // Известия Государственной академии истории материальной культуры. 1931. — Т. X. Вып. 1. — С. 3—28.
 К истории средств передвижения // Проблемы истории материальной культуры. 1933. № 5/6.
 Средневековые поселения на Нижнем Дону: По материалам Северо-Кавказской экспедиции — Л.: Соцэкгиз, 1935. 117 с.
 Очерки древнейшей истории хазар — Л.: Соцэкгиз, 1936. VII, 136, [3] с.
 История СССР с древнейших времен до образования древнерусского государства / Под общей редакцией М. И. Артамонова. Т. І. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. Кн. 1. Ч. 1—2 423 с. Кн. 2. Ч. 3—4 527 с.
 Саркел и некоторые другие укрепления в северо-западной Хазарии // CA. — 1940. — T.VI. — С.130—167.
 Древний Дербент // CA. — 1946. — T.VIII. — С.121—144.
 Вопросы истории скифов в советской науке // ВДИ. — 1947. — № 3. — С. 68—82.
 Общественный строй скифов // Вестник ЛГУ. — 1947. — № 9. — С. 70—87.
 К вопросу о происхождении боспорских Спартокидов // Вестник древней истории. — 1949. — № 1 (27). — С. 30—39.
 К вопросу о происхождении скифов // Вестник древней истории. — 1950. — № 2 (32). — С. 37—47.
 Происхождение славян: Стенограмма публичной лекции. Л., 1950. 52 с.
 Белая Вежа // CA. — 1952. — T.XVI. — С.42—76.
 Надписи на баклажках Новочеркасского музея и на камнях Маяцкого городища // CA. — 1954. — T.XIX. — С.263—268.
 Саркел — Белая Вежа // Труды Волго-Донской археологической экспедиции. T. I. —М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1958. (МИА. № 62)
 К вопросу о происхождении скифского искусства // Omagiu lui George Oprescu cu prilejul împlinirii a 80 de ani. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Romîne. 1961. P. 31—46.
 История хазар. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. 523 с. 
 Переиздания:
 СПб.: Лань, 2001. 687 с. ISBN 5-8114-0377-1.
 СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. ун-та, 2002. 548, [2] с. ISBN 5-8465-0032-3.
 Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага, Л., 1966.
 Воевода Свенельд // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 30—35.
 Вопросы расселения восточных славян и советская археология // Проблемы всеобщей истории. Л., 1967. С. 29—69.
 Происхождение скифского искусства // СА. — 1968. — №4. — С. 27—45.
 Этнос и археология // Теоретические основы советской археологии (тезисы докладов на теоретическом семинаре ЛОИА АН СССР. I—IV 1970 г.). Л.: 1969. С. 3—6.
 Археологическая культура и этнос // Проблемы истории феодальной России. Л., 1971. С. 16—32.
 Композиции с ландшафтом в скифо-сибирском искусстве // СА. — 1971. — №1. — С.82—92.
 Роль климатических изменений VIII—VII вв. в переселении киммерийцев и скифов в Азию и возвращение их в степи Восточной Европы в начале VI века до н.э. // Этнография народов СССР. — Л.: Геогр. общество СССР, 1971. — С. 45—60.
 Скифское царство // СА. — 1972. — №3. — С.56—67.
 Сокровища саков: Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. М.: Искусство, 1973. 279 с.
 Киммерийцы и скифы: (От появления на исторической арене до IV в. до н. э.). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 156 с.
 Возникновение кочевого скотоводства // Проблемы археологии и этнографии. Выпуск I. — Л.: ЛГУ. 1977. — С. 4—13.
 Первые страницы русской истории в археологическом освещении // CA. — 1990. — №3. — С.271—290.

Примечания

Литература 
 
 
 Плетнева С. А. Предисловие ко второму изданию // Артамонов М. И. История хазар. 2-е изд. — СПб., 2002.
 Плетнева С. А. Михаил Илларионович Артамонов (к 100-летию со дня рождения) // Российская археология. — 1998. — № 4. — C. 202—213.
 Проблемы археологии. Вып.4. История и культура древних и средневековых обществ: сб. науч. статей, посвященных 100-летию со дня рождения М. И. Артамонова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998.

Ссылки 
 Список печатных работ М. А. Артамонова
 Три поля деятельности М. И. Артамонова.
 Столяр А. Д. Артамонов Михаил Илларионович // Мировая антропология, этнография и археология в лицах.
 Столяр А. Д. Память — богатство историка // Санкт-Петербургский университет. — 2004. — 14 октября.
 Столяр А. Д. Международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора М. И. Артамонова
 Энциклопедия Санкт-Петербурга
 Тверская область: Энциклопедический справочник
 Тихонов И. Л. Артамонов Михаил Илларионович // Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв.
 Фильм «Фельдмаршал Эрмитажа» из цикла «Культурный слой»

Археологи СССР
Скифологи
Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИИМК РАН
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Жертвы борьбы с космополитизмом
Члены КПСС
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Антинорманисты
Музееведы